

Instrumenty 
 Harfa − instrument strunowy szarpany (chordofon) w kształcie stylizowanego trójkąta, którego jeden bok stanowi rozszerzające się ku dołowi pudło rezonansowe. Z niego wychodzi 46 lub 47 strun naciągniętych na drewniane kołki, tkwiące w górnej ramie.
 Harfa birmańska, saung, saung-gauk, harfa birmańska) – łukowata harfa używana w tradycyjnej muzyce birmańskiej.
 Harfa celtycka – historyczny instrument Irlandii i Szkocji.
 Harfa chromatyczna
 Harfa eolska lub Harfa Eola – instrument muzyczny składający się z prostokątnego pudła rezonansowego, ustawianego na wolnym powietrzu głównie w ogrodach lub parkach.
 Harfa haczykowa – odmiana harfy znana w połowie XVII w. wynaleziona w Tyrolu.
 Harfa koncertowa – odmiana harfy pedałowej.
 Harfa laserowa – instrument muzyczny należący do grupy instrumentów elektrooptycznych.
 Harfa paragwajska – historyczny instrument Paragwaju.
 Harfa preparowana – metoda gry na harfie podobna w swej koncepcji do preparowanego fortepianu, w której różne przedmioty, takie jak np. kawałki papieru, są wplecione w struny aby zmienić brzmienie instrumentu.
 Harfa szklana, anielskie organy lub verrilion – instrument muzyczny zbudowany z kieliszków, w którym dźwięk powstaje poprzez pocieranie zwilżoną opuszką palca rantu czarki.
 Harfa walijska – historyczny instrument Walii.

Filmy 
 Harfa birmańska – japoński film wojenny z 1956 r. w reżyserii Kona Ichikawy, na podstawie opowiadania Michio Takeyamy pod tym samym tytułem.
 Harfa birmańska – japoński film wojenny z 1985 r. w reżyserii Kona Ichikawy, na podstawie opowiadania Michio Takeyamy pod tym samym tytułem.

Miejscowości 
 Harfa – miejscowość w Syrii, w muhafazie Damaszek.

Publikacje 
 Harfa Boża – publikacja wydana przez Towarzystwo Strażnica w 1921 r.
 Harfa syjońska. Śpiewnik dla użytku misji wewnętrznej – polski śpiewnik luterański opracowany przez przedstawicieli Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie.